
Molekulska formula -{C24H28N2O3}- se može odnositi na:

 Ivakaftor
 Naftopidil